Příjmení Carson nosí více různých osobností:

 David Carson (* 1948) – britský filmový a televizní režisér
 Ernie Carson (1937–2012) – americký kornetista, klavírista a zpěvák
 Jimmy Carson (* 1968) – americký hokejista
 Johnny Carson (1925–2005) – americký komik a televizní bavič
 Kit Carson (1809–1868) – americký pionýr a generál
 Rachel Carsonová (1907–1964) – americká bioložka
 Sofia Carson (* 1993) – americká zpěvačka a herečka

fiktivní postavy
 Ken Carson – přítel panenky Barbie

Externí odkazy